

Lokalizacje

Niemcy 
 Ettal – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Garmisch-Partenkirchen
 Ettaler Forst – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Garmisch-Partenkirchen

Inne 
 Ettal – klasztor

Zobacz też 
 Etal